Trivial Pursuit puede referirse a:

 Trivial Pursuit, un juego de mesa.
 Trivial Pursuit, un programa de televisión español.